Gorz steht für:

 Gorz, den deutschen Namen der französischen Gemeinde Gorze im Département Moselle von 1915 bis 1918 

Gorz ist der Familienname folgender Personen: 

 André Gorz (1923–2007), französischer Sozialphilosoph